Ledvagn kan avse:

 Ledbuss – en längre buss som är delad på mitten i två eller flera delar
 Ledvagn (spårvagn) – en spårvagn med en eller flera leder